Die Prva Makedonska Liga 1995/96 war die vierte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Meister wurde Sileks Kratovo.

Modus 
Nachdem mit Makedonija Skopje nur eine Mannschaft aufgestiegen war, wurde die Saison mit fünfzehn Klubs gespielt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den letzten drei Tabellenplätzen stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Macedonia 1995/96 auf rsssf.com
 Tabellen 1992 - 2003 auf infopress.com

1995
Fußballsaison 1995/96